

Geografia
Italia
 Marano di Napoli – comune nella città metropolitana di Napoli
 Marano di Valpolicella – comune in provincia di Verona
 Marano Equo – comune nella città metropolitana di Roma Capitale
 Marano Lagunare – comune in provincia di Udine
 Marano Marchesato – comune in provincia di Cosenza
 Marano Principato – comune in provincia di Cosenza
 Marano sul Panaro – comune in provincia di Modena
 Marano Ticino – comune in provincia di Novara
 Marano Vicentino – comune in provincia di Vicenza

 Marano – nucleo medievale di Cupra Marittima in provincia di Ascoli
 Marano – frazione di Castenaso nella città metropolitana di Bologna
 Marano – frazione di Isera in provincia di Trento
 Marano – frazione di Parma
 Marano dei Marsi – frazione di Magliano de' Marsi in provincia dell'Aquila
 Marano sul Reno – frazione di Gaggio Montano nella città metropolitana di Bologna
 Marano Veneziano – frazione di Mira nella città metropolitana di Venezia
 Marano – torrente che scorre alla periferia di Cesena 
 Marano – torrente che scorre tra la provincia di Rimini e San Marino
 Marano di Reno – torrente dell'Appennino modenese e bolognese

Persone
 Marano – cognome italiano
 Antonio Marano (1956) – dirigente televisivo e politico italiano
 Caterina da Marano (1224/1226-...) – figlia naturale e secondogenita di Federico II e dell'amante Adelaide di Urslingen,
 Ezio Marano (1927-1991) – attore italiano
 Laura Marano (1995) – attrice e cantante statunitense di origini italiane
 Vanessa Marano (1992) – attrice statunitense di origini italiane, sorella di Laura

Altro

 Mais Marano – varietà di mais

Pagine correlate
Marana